Кто стучится в дверь ко мне? (фильм, 1967) (англ. Who's That Knocking at My Door), (англ. I Call First), США, художественный фильм 1967 года, режиссёр Мартин Скорсезе. 
 Кто стучится в дверь ко мне? (фильм, 1982) — советский художественный фильм 1982 года режиссёра Николая Скуйбина.